Санкт-Антон-на-Йеснице () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия. 

Входит в состав округа Шайбс.  . Официальный код  —  32011.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Франц Майер (АНП) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 19 мест.

 АНП занимает 11 мест.
 СДПА занимает 8 мест.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница  

Общины Нижней Австрии